Деменовка — річка, ліва притока річки Ваг, протікає в окрузі Ліптовський Мікулаш.

 Деменовка — словацький трав'яний лікер.